Die Schreivögel der Neuen Welt (Tyrannides) sind eine Teilordnung der Sperlingsvögel, die endemisch auf dem amerikanischen Doppelkontinent vorkommt. Sie werden weiter in zwei Kladen aufgeteilt, die sogenannten Bronchophonen (Tyrannida) und Tracheophonen Schreivögel (Furnariida), die beide zusammen elf Familien umfassen.

Zu den Tyrannida gehören die Familien der Schnurrvögel (Pipridae), Schmuckvögel (Cotingidae), Bekarden (Tityridae) und Tyrannen (Tyrannidae); zu den Furnariida gehören die Familien der Bandvögel (Melanopareiidae), Mückenfresser (Conopophagidae), Ameisenvögel (Thamnophilidae), Ameisenpittas (Grallariidae), Bürzelstelzer (Rhinocryptidae), Ameisendrosseln (Formicariidae) und die namensgebenden Töpfervögel (Furnariidae).

Einzelnachweise 

Schreivögel